A Horezm kifejezés egyszerre jelent egy földrajzi tájegységet és az itt kialakuló államok némelyikét.

 Horezm – földrajzi egység az Aral-tó déli részén
 Horezm – a térség ókori állama
 Horezm – középkori államalakulat a térségben
 Horezmi nyelv – az indoeurópai nyelvcsalád egyik keleti tagja

A Horezm kifejezés rendkívül sok alakban elterjedt az irodalomban, így Khórezm, Khóraisme, Xwárizm, Hvárezm, Hórezmia, Kwárezm, és a többi.